Hoblitzell ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Hoblitzell (1887–1970), US-amerikanischer Politiker
 Fetter Schrier Hoblitzell (1838–1900), US-amerikanischer Politiker
 John D. Hoblitzell (1912–1962), US-amerikanischer Politiker